Botafogo – dzielnica Rio de Janeiro
 Botafogo – stacja metra w Rio de Janeiro
 Botafogo FR – klub sportowy z Rio de Janeiro

Zobacz też 
 Botafogo FC (João Pessoa)
 Botafogo FC (Ribeirão Preto)